Neue Universität steht für:

 Neue Universität (Heidelberg), Universitätsgebäude in Heidelberg, siehe Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg #Weimarer Republik
 Neue Universität (Würzburg), das 1896 fertiggestellte Hauptgebäude der Julius-Maximilians-Universität Würzburg
 Neue Universität Lissabon, Universität in Lissabon, Portugal, siehe Universidade Nova de Lisboa
 Neue Bulgarische Universität, Universität in Sofia, Bulgarien